Farnese kan syfta på:

 Farnese – en italiensk furstlig ätt

Geografi

Italien 

 Farnese, Viterbo, Lazio, Provincia di Viterbo, 

Robotskapade Italienförgreningar